Baude Cordier – compositore francese
 Henri Cordier – linguista, storico, etnografo e orientalista francese
 Henri Cordier – alpinista francese
 Mathurin Cordier – umanista evangelico francese
 Michaël Cordier – calciatore belga
 Noëlle Cordier – cantante francese
 Umberto Cordier – scrittore italiano

Pagine correlate 
 Il commissario Cordier